Болгарское царство может означать:

 Первое Болгарское царство (681—1018)
 Западно-Болгарское царство (970—1018)
 Второе Болгарское царство (1185—1396)
 Третье Болгарское царство (1908—1946)